Frédéric de Rougemont ist der Name folgender Personen:

* Frédéric de Rougemont der Ältere  (1808–1876), Schweizer Geograf, Historiker, Philosoph, Theologe und Politiker
 Frédéric de Rougemont der Jüngere (1838–1917), Schweizer evangelischer Geistlicher und Entomologe